piaskownica – element małej architektury, miejsce zabaw dla dzieci
 piaskownica – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych (traw)
 piaskownica – mechanizm izolacji uruchamianych aplikacji komputerowych od reszty systemu służący poprawie bezpieczeństwa
 piaskownica – środowisko testowe w programowaniu komputerowym
 otwarty świat (piaskownica) – tryb rozgrywki w grach komputerowych

Zobacz też 
 piaszczarka (piaskowanie)